Ciecierzyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Ciecierzyn, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Ciecierzyn, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Ciecierzyn, un village dans la voïvodie d'Opole.